SRT може означати:
 .srt — текстовий формат субтитрів програми SubRip.
 Special Reaction Team — спеціалізована група або елемент в підрозділах Армії США.
 Single rope technique (техніка однієї мотузки) — спосіб підйому у печері за допомогою техніки однієї мотузки.
 Smart Response Technology — технологія кешування.
 Sardinia Radio Telescope (англ.) — радіотелескоп недалеко від Сан-Базіліо, Кальярі на Сардинії, Італія.
 SRT division — чисельний алгоритм ділення.
 Street & Racing Technology — високопродуктивний автомобільний підрозділ компанії Chrysler.